Příjmení Slavíček nosí více významných osobností:

 Antonín Slavíček (1870–1910) – český malíř, otec Jiřího Slavíčka a Jana Slavíčka
 Antonín Slavíček (politik) (* 1946) – český a čs. politik KSČ, za normalizace poslanec ČNR
 Antonín Václav Slavíček (1895–1938) – český malíř, grafik a ilustrátor
 Blažena Slavíčková (1911–1986) – česká herečka
 Emanuel Slavíček – československý fotbalista
 František Slavíček – více osob
 Jan Slavíček – více osob
 Jiří Slavíček – více osob
 Karel Slavíček (1678–1735) – kněz a jezuitský misionář v Číně, matematik, astronom a hudebník
 Lubomír Slavíček (* 1949) – český historik umění
 Martin Tadeáš Slavíček (1719–1796) – prelát augustiniánského kláštera a rektor univerzity v Olomouci
 Pavel Slavíček (1934–2016) - český silniční motocyklový závodník
 Petr Slavíček (* 1976) – český fyzikální chemik
 Václav Slavíček (???–1981) - český římskokatolický duchovní

Externí odkazy